Ayah ist der Familienname folgender Personen:

 John Ebebe Ayah (* 1959), nigerianischer Geistlicher, Bischof von Uyo
 Wilson Ndolo Ayah (1932–2016), kenianischer Politiker